Malo jezero (Mljet)
 Malo jezero (Raduša)
 Malo jezero (Plitvička jezera)